Taglioni ist ein italienischer Familienname.
 Alice Taglioni (* 1976), französische Schauspielerin
 Carlo Taglioni (1755–1835?), italienischer Grotesktänzer, Ballettmeister und Choreograf
 Fabio Taglioni (1920–2001), italienischer Motorradkonstrukteur
 Filippo Taglioni (1777–1871), italienischer Tänzer und Ballettmeister
 Louise Taglioni (1779–1849), italienische Tänzerin, siehe Louise Taglioni
 Louise Taglioni (1823–1893), italienische Ballerina
 Marie Taglioni (1804–1884), italienisch-schwedische Primaballerina assoluta
 Marie Taglioni die Jüngere (1830–1891), deutsche Ballerina
 Paul Taglioni (1808–1884), italienisch-schwedischer Tänzer und Ballettmeister
 Salvatore Taglioni (1789–1868), italienischer Tänzer und Ballettmeister

Siehe auch:
 Marie Taglioni-Polka, Polka von Johann Strauss Sohn (op. 173)